Евгений Левченко:
 Левченко, Евгений Викторович (род. 1978) — украинский футболист, полузащитник. Игрок сборной Украины в 2002—2009 годах.
 Левченко, Евгений Владимирович (род. 1963) — российский онколог, член-корреспондент РАН (2019).